Анак — библейский персонаж, гигант, родоначальник племени анаким.
 Сыны Анака — библейское племя анаким, воинственные гиганты.
 Анак-Кракатау («дитя Кракатау») — остров в Индонезии.

См. также 
 Анака
 Анаки — город в Австралии.